Une obédience (du latin oboedientia, obéissance) désigne l'obéissance due à un supérieur, et par extension l'appartenance à un groupe.

On distingue plusieurs types d'obédience :
 L'obédience monastique, qui correspond à la tâche que le moine est chargé d'accomplir, par son abbé ou higoumène.
 Les obédiences maçonniques qui correspondent à la manière dont sont structurées les Loges, dans la Franc-Maçonnerie.
 Obédience canine : récente forme d’apprentissage qui met en exergue la complicité et le travail maitre et chien.
 En Belgique, le terme est également utilisé par extension pour faire référence à l'appartenance d'une organisation à l'un des piliers philosophiques ayant structuré le tissu associatif du pays.

Voir aussi
 Obedience, album du groupe Marduk